

Vocabulaire du cinématographe 
 Au cinéma, un fondu est une transition, une marque de ponctuation, entre deux plans, deux images, qui prend la forme d'un écran devenant progressivement totalement noir : cette transition est d'une durée variable et ne doit pas être confondue avec le raccord et le fondu enchaîné. Techniquement et traditionnellement, l'opérateur réduisait manuellement petit à petit la focale d'ouverture de l'objectif caméra jusqu'à l’obturation afin de traduire à l'image l'effet recherché. L'inverse s'appelle « fondu au blanc » : l'image (i.e. la pellicule) est alors saturée par une ouverture progressive maximale à la lumière. Les techniques numériques reproduisent exactement les mêmes effets grâce à des fonctions intégrées.

Film 

 Fondu au noir (Fade to Black) est un film américain réalisé par Vernon Zimmerman en 1980.

Téléfilm 

 Fondu au noir est un téléfilm allemand réalisé par Sophie Heldman en 2010 et diffusé pour la première fois en France sur Arte le .

Chanson 

Fondu au noir est une chanson de Cœur de pirate.